Matylda – imię żeńskie
 Matylda – powieść Roalda Dahla
 Matylda – amerykański film komediowy z 1978 roku, reż. Daniel Mann
 Matylda – amerykański film z 1996 roku oparty na kanwie powieści Roalda Dahla, reż. Danny DeVito
 Matylda – rosyjski film historyczny z 2017 roku, reż. Aleksiej Uczitiel
 Waltzing Matilda – tradycyjna australijska ballada